Mentira - em inglês, lie
Ou ainda:
Grupo de Lie

Pessoas
Sophus Lie

Outros
26955 Lie

Veja também
Lies
True

Desambiguação